Essex je lahko:
Essex, Anglija
Essex University
Essex County, Ontario
Essex, Kalifornija
Essex, Connecticut
Essex, Illinois
Essex, Iowa
Essex, Maryland
Essex, Massachusetts
Essex, Missouri
Essex, New York
Essex County, Massachusetts
Essex County, New Jersey
Essex County, New York
Essex County, Vermont
Essex County, Virginija
Essex Township, Michigan
HMS Essex - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
USS Essex - plovilo/a Vojne mornarice ZDA
Razred letalonosilk Essex
Ford Essex V4
Ford Essex V6
Essex Fells, New Jersey
Essex Junction, Vermont